Аминев — русская фамилия; имеет женскую форму Аминева.

Известные носители 
 Аминев, Александр Михайлович (1904—1984) — советский учёный и хирург, профессор, доктор медицинских наук (1938).
 Аминев, Амир Мухаметович (род. 1953) — российский писатель, переводчик на башкирский язык. 
 Аминев, Ахмет Гатаевич (1924—1999) — государственный и партийный деятель Башкортостана, Герой Социалистического Труда.
 Аминев, Ахтям Закиятдинович (1918—1942) — советский татарский поэт.
 Аминев, Виктор Алексеевич (1913—1939) — Герой Советского Союза.
 Аминев, Евгений Алексеевич — российский тренер по самбо, Заслуженный тренер России.
 Аминев, Махмут Шаймурданович (1925—1996) — железнодорожник, новатор производства, Герой Социалистического Труда.

 Аменев, Алексей Фёдорович (1898—1971) — советский военный деятель, Полковник (1938 год).

Аминева 
 Аминева, Стелла Сергеевна (1942—2014) — российская и израильская художница.
 Аминева, Флюра Миргалиевна (1928—2011) — ветеран колхозного производства, бывший чабан, Герой Социалистического Труда.